Macroselinum latifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Macroselinum latifolium ingår i släktet Macroselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
latifolium